Fehlbelegung bezeichnet
 eine Bettenbelegung mit einem Patienten in einem Krankenhaus, die nicht mehr notwendig ist, siehe Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
 eine Bettenbelegung in einem nicht korrekten Bereich, insbesondere in der Psychiatrie und dem Maßregelvollzug
 eine Nutzung einer öffentlich geförderten Mietwohnung („Sozialwohnung“), ohne dass die Voraussetzungen noch zutreffen, siehe Fehlbelegungsabgabe

Siehe auch: